Der Israelische Ligapokal im Fußball, seit 1984 nach dem Sponsor Toto-Cup (Hebräisch: גביע הטוטו) benannt, ist ein Vorsaisonturnier das seit 1982 zur Austragung kommt. Der untergeordneten sportlichen Bewertung steht ein relativ hohes Preisgeld gegenüber, welches sich beispielsweise 2006 auf 1.250.000 Schekel belief. 

Teilnahmeberechtigung und Austragungsmodus unterliefen über die Jahre hinweg zahlreichen Modifikationen. Der Gewinn des Turnieres berechtigt nicht zur Teilnahme an einem Kontinentalwettbewerb, wie beispielsweise der UEFA Europa League.

Anfänglich gab es nur einen Wettbewerb für die Vereine der obersten Spielklasse. Von 1985 bis 1999 war der Wettbewerb unterteilt in Wettbewerbe für die erste und zweite Spielklasse. Mit Einführung Ligat ha’Al als neuer oberster Liga wurde der Pokal für die erste und zweite Liga gemeinsam ausgetragen, daneben gab es einen Wettbewerb für die dritte Spielklasse. Von 2004/05 an gab es kurzzeitig für die höchsten drei Spielklassen eigene Wettbewerbe, jedoch wird seit 2009/10 der Wettbewerb für die dritte Liga nicht mehr ausgetragen.

Ehrentafel der Sieger

Gewinne nach Verein 
Aufgeführt sind hier nur die Sieger der jeweils höchsten Kategorie.

 5: Maccabi Tel Aviv
 4: Hapoel Petach Tikwa, Maccabi Haifa
 3: Maccabi Petach Tikwa, Hapoel Be’er Scheva
 2: Beitar Jerusalem, Bne Jehuda Tel Aviv, Hapoel Ironi Kirjat Schmona, Maccabi Netanja, Shimshon Tel Aviv
 1: Hapoel Tel Aviv, Maccabi Herzlia, Maccabi Yavne, Maccabi Petach Tikwa

Ligapokal